

Geografia 

 Pantanal – zona umida situata in Sudamerica
 Alto Pantanal – microregione dello Stato del Mato Grosso

Sport 
 Pantanal Futebol Clube – squadra brasiliana di calcio con sede in Corumbá
 Arena Pantanal – stadio della città di Cuiabá (Mato Grosso, Brasile)

Televisione 
 Pantanal – telenovela brasiliana del 1990

Zoologia 
 Gatto del Pantanal – nome comune del leopardus colocolo braccatus

Altro 
 TAM Pantanal – compagnia aerea brasiliana, acquisita nel 2009 dalla LATAM Airlines Brasil e poi disciolta